Gemini a következőket jelentheti:

 Csillagászat
Ikrek (Gemini), állatövi csillagkép
Gemini Obszervatórium, két együttműködő csillagászati obszervatórium

 Űrhajózás
Gemini-program, amerikai űrprogram
Gemini űrhajó, a Gemini-program során használt űrhajók típusa:
Gemini–1
Gemini–2
Gemini–3
Gemini–4
Gemini–5
Gemini–6A
Gemini–7
Gemini–8
Gemini–9A
Gemini–10
Gemini–11
Gemini–12

 Létesítmények
Gemini, hullámvasút a Cedar Point vidámparkban
Jr. Gemini, gyermek hullámvasút a Cedar Point vidámparkban

 Irodalom
Gemini, norvég folyóirat

 Együttesek
Gemini, amerikai együttes
Gemini, magyar együttes
Gemini, portugál együttes
Gemini, svéd együttes

 Albumok
Gemini (1972), Errol Garner-album
Gemini (1974), Marcus Belgrave-album
Gemini (1976), a magyar Gemini együttes albuma
Gemini (1985), a svéd Gemini együttes albuma
Gemini (1994), Kasia Kowalska-album
Gemini (1999), Solis-album
Gemini (1999), Sven Van Hees-album
Gemini (2000), Drakkar-album
Gemini (2003), Paulo Barros-album
Gemini (2004), Brian McKnight-album
Gemini (2006), Lana Lane-album

 Filmek
Gemini (1999), japán film
Gemini (2002), tamil film